Troglotrematoidea — надсемейство паразитических плоских червей, включающее два семейства зоонозных трематод: Troglotrematidae и Paragonimidae.

До 2022 года данное надсемейство имело неопределённое таксономическое положение.

В 2022 году группой исследователей был подтверждён валидный статус надсемейства.

Систематика 
Согласно последнему филогенетическому исследованию, общий предок надсемейства Troglotrematoidea сформировался около 126 миллионов лет назад, в раннем Меловом периоде.

Гипотетические точки происхождения и дивергенции семейств Troglotrematidae и Paragonimidae оцениваются в 96 и 73 млн лет назад соответственно.

На сегодняшний день включает два семейства и шесть родов, таксономический статус которых подтверждён молекулярно-генетическими исследованиями.

Список семейств и родов:
 Troglotrematoidea
 Troglotrematidae
 Troglotrematinae
 Troglotrema
 Nanophyetus
 Nephrotrematinae
 Nephrotrema
 Skrjabinophyetus
 Incertae sedis
 Macroorchis
 Paragonimidae
 Paragonimus

Литература

Примечания 

Трематоды